Râul Câlnic se poate referi la:

 Câlnic - afluent al râului Secaș
 Câlnic - afluent al râului Tismana
 Câlnic - afluent al râului Gilort

Vezi și 
 Câlnic (dezambiguizare)

 Râul Câlnău (dezambiguizare)

 Râul Câlneș
 Râul Câlniștea

Toponime românești